Der weibliche Vorname Melina stammt ursprünglich aus dem Griechischen. Er wird meist mit dem griechischen Wort Meli für Honig in Verbindung gebracht und soll entweder dem Honig oder der Biene (griechisch Melissa, altgriechisch Melitta) entsprungen sein, ferner wird eine Verbindung zur Esche (gr. Melia, vgl. Fraxinus, Sektion Melioides) gebracht, selten auch zum Honigwein. Im Orthodoxen Glauben wird eine Verbindung des Namens der Hl. Melitini (2. Jh.) zum Honig erwähnt; der Name Melina entspringe übrigens diesem Namen und feiert seinen Namenstag gemeinsam mit Melitini am 16. September.
Auch in Italien findet man den Namen als Kosenamen von Carmela (über Carmelina).

Namensträger

Vorname 

 Melina Fabian (* 1997), deutsche Schauspielerin
 Melina von Gagern (* 1978), deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Hörfunk-Autorin
 Melina Hennen (* 1992), deutsche Filmschauspielerin und Kinderdarstellerin
 Melina Kana (* 1966), griechische Sängerin
 Melina Kanakaredes (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Melina Matsoukas (* 1981), US-amerikanische Regisseurin
 Melina Mercouri (1920–1994), griechische Schauspielerin, Sängerin und Kultusministerin
 Melina Perez (* 1979), Wrestlerin, bekannt aus ihrer Zeit in der WWE
 Melina Sophie Baumann (* 1995), deutsche Web-Video-Produzentin
 Melina Schuh (* 1980), deutsche Biochemikerin

Familienname 
 Alicia Melina (* 1988), deutsche Boxerin
 Maurizio Melina (* 1975), schweizerischer Fußballspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname